Evergrande peut faire référence à :
 Evergrande Group, promoteur immobilier chinois ;
 Evergrande IFC, complexe de cinq gratte-ciels à Hefei (Chine) ;
 Evergrande City Light, gratte-ciel en projet à Ningbo (Chine) ;
 Guangzhou Football Club (anciennement Guangzhou Evergrande).